La formula molecolare C2H4Br2 può indicare:
 1,1-dibromoetano
 1,2-dibromoetano

Formule molecolari